

Cinema 
 The Promise (pel·lícula de 1969), de Michael Hayes.
 The Promise (pel·lícula de 1979), de Gilbert Cates.
 The Promise (pel·lícula de 2016), de Terry George.

Música 
 The Promise (álbum de Vaya Con Dios) (2004)
 The Promise (álbum d'Il Divo) (2008)
 The Promise (álbum de Bruce Springsteen) (2010)

Teatre 
 The Promise (obra de teatre), 2009.